Сезон 1999/2000 стал для Челси 86-м, 8-м подряд в Премьер-Лиге, а также 94-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

15.970.000

Зима 

2.500.000

Ушли из клуба

Лето 

6.750.000

Зима 

975.000

Общие убытки:18.470.000

Общая прибыль:7.725.000

Разница:10.745.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

4-й раунд

5-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Лига Чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1999